Unidade Galega hace referencia a dos fuerzas políticas gallegas del siglo XX:
 Unidade Galega, una coalición de 1979 entre el Partido Obreiro Galego, Partido Socialista Galego y Partido Galeguista.
 Unidade Galega, un partido político formado en 1991, sucesor del Partido Socialista Galego-Esquerda Galega (PSG-EG) e integrado en el Bloque Nacionalista Galego.